Акуедукто има више значења:

 Акуедукто (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Акуедукто (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику